Hilmi est un prénom pouvant désigner:

Royauté
Abbas Ier Hilmi (1813-1854), khédive d'Égypte
Abbas II Hilmi (1874-1944), dernier khédive d'Égypte

Patronyme
Mohamed Hilmi (1931-2022), acteur et metteur en scène algérien
 (1898-1960), historien kurde

Prénom
 (1865-1914), auteur et penseur turc
 (1883-1963), économiste et homme politique palestinien
 (né en 1962), skieur alpin paralympique turc
 (né en 1946), homme politique et ingénieur métallurgique turc
 (né en 1929), homme politique et ministre turc
Hilmi M. Zawati (né en 1953), juriste en droit pénal palestinien
 (né en 1976), joueur néerlandais de football
Hilmi Ok (1932-2020), joueur turc de football
Hilmi Özkök (né en 1940), général et chef d'état-major turc
 (né en 1970), acteur turc-allemand
 (né en 1976), scientifique en électricité turc
 (né en 1969), musicien et vocaliste turc
 (1911-2001), académicien sunnite turc
Hüseyin Hilmi Pacha (1855-1922), homme d'État ottoman
Mustafa Hilmi Pacha (1849-1922), militaire ottoman
 (1888-1959), académicien islamique ottoman

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme